Futó Mihály (1835–1909) gimnáziumi igazgató-tanár, lapszerkesztő, pedagógiai szakíró
 Futó Mihály (1851–1886) főreáliskolai tanár